Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2004 je potekalo od 8. do 18. aprila v Minsku, Belorusija. Prvenstvo je osvojila Rusija, ki je v finalu odpravila ZDA 3-2. Češka je v boju za tretje mesto premagala Kanado 3-2.

Tekme so igrali v dvorani Ledena palača Minsk ter v dvorani Športna palača Minsk v Minsku.

Skupinski del

Skupina A

Skupina B

Skupina za obstanek

Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
9. april 2003:  9-0 
9. april 2003:  1-4

Končnica

Drevo končnice

Četrtfinale

Semifinals

Tekma za peto mesto

Tekma za bronasto medaljo

Finale

Končna lestvica in statistika

Končna lestvica

 in  sta izpadli v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2005.

Vodilni strelci

Vodilni vratarji
(Tisti, ki so odigrali najmanj 60 minut.)

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika prvenstva

2004 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve v Belorusiji